Uruk puede referirse a:
 Uruk, ciudad en la antigua Sumeria.
 Período de Uruk, cultura arqueológica o periodo de tiempo. 
 Uruk-hai, raza ficticia del universo fantástico de la Tierra Media de Tolkien.
 Uruk Sulcus, región adyacente a Galileo Regio en Ganimedes.
 Uruk GNU/Linux, Distribución de Linux basado en Linux-libre.